Hohl steht für:
 Volumen#Hohlraum
 Hohl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hohl (ugs. für Hohlweg), auch Hohle
 Hohl (veraltete Bezeichnung für Schlucht, Bodensenke), auch Hohle

Hohl ist der Name folgender Orte:
 Hohl (Gummersbach), Ortsteil der Stadt Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohl (Halver), Ortsteil der Stadt Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohl (Herscheid), Ortsteil von Herscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohl (Mömbris), Ortsteil des Marktes Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hohl (Olpe), Ortsteil der Stadt Olpe, Landkreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Hohl (Sulzbach-Laufen), Wohnplatz im Ortsteil Sulzbach am Kocher der Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hohl (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Höhl
 HOL
 Hole
 Hool